Dubrave (Slunj)
 Dubrave (Pojezerje)